Бере́зка () – село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

История 

 В 1911 году на хуторе Березки жило 103 человека (45 мужского и 58 женского пола)
Есть на карте 1941 года как хутор Березка
 Согласно переписи УССР 1989 года численность наявного населения села составила 52 человека, из них 17 мужчин и 35 женщин.
 По переписи населения Украины 2001 года в селе жило 23 человека.
 Распределение населения по родному языку по данним переписи 2001 года:

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района